Nyhem kan avse:

Nyhems socken – en socken i en del av Bräcke kommun, Jämtland
Nyhems landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1891–1951
Nyhems församling – en tidigare församling i Härnösands stift –2006
Nyhems kyrka – en församlingskyrka i Bräcke-Nyhems församling i Härnösands stift
 Nyhems distrikt – ett distrikt i Bräcke kommun och Jämtlands län 2016–
Nyhem, Bräcke kommun – i Jämtland
Nyhem, Halmstad – tidigare municipalsamhälle numera stadsdel i Halmstad
Nyhem, Finspång – är en del av Finspång
Nyhem, Mullsjö kommun – i Mullsjö kommun, Jönköpings län

Se även
 Nyhemsveckan – för pingströrelsen